Голомша — інша назва полби, однорічної рослини родини тонконогових.

 Голомша Микола Ярославович (1962) — український прокурор, екс-заступник Генерального прокурора України, заслужений юрист України.
 Голомша Ярослав Ярославович (1961) — український міліціонер, генерал-майор МВС, начальник ГУ МВС у Рівненській та Київській областях.

Українські прізвища